

Patronyme 

 Nicole Calfan, (1947- ), actrice et écrivain française
 Michael Calfan, (1990- ), DJ et producteur français

Homonymie
Homonymie de patronyme